Habrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Habrecht (um 1500–1567), Schweizer Uhrmacher
 Josias Habrecht (1552–1575), Schweizer Uhrmacher